Campillo ist der Familienname folgender Personen:

 Angélica Campillo († 2015), spanische Fotojournalistin
 Francesc Salvà i Campillo (1751–1828), katalanischer Arzt und Erfinder
 Gabriel Campillo (* 1978), spanischer Boxer
 José Ramón Rodil Campillo (1789–1853), spanischer Marschall, Politiker und Ministerpräsident Spaniens
 Juan Campillo (1930–1964), spanischer Radrennfahrer
 Robin Campillo (* 1962), französischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmeditor

Siehe auch:
 El Campillo